Guarinuma peut désigner :

Toponymes

Guarinuma : localité de la paroisse civile de Huachamacare dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Guarinuma : capitale de la paroisse civile de Caname dans la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 Guarinuma : localité de la paroisse civile de Solano dans la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas ;

Homonymie de toponyme